Willow Creek (Alasca)
 Willow Creek (Montana)
 Willow Creek (Califórnia)

Desambiguações de topônimos